Раф (, наст. имя: Раффаэ́ле Рифо́ли, ; род. 29 сентября 1959) — итальянский певец, автор-исполнитель.

Дискография 

 См. «Raf (singer)#Discography» в англ. Википедии.
 Избранные синглы
 «Self control» (1984)

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты в жанре диско
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Певцы и певицы Италии
Участники «Евровидения-1987»
Представители Италии на «Евровидении»